Muang Viangthong kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Muang Viangthong (distrikt i Bolikhamsai), 
 Muang Viangthong (distrikt i Hua Phan), 

Robotskapade Laosförgreningar